«Как закалялась сталь» — роман Николая Алексеевича Островского.

Экранизации романа:
 «Как закалялась сталь» — советский фильм 1942 года, СССР.
 «Павел Корчагин» — советский фильм 1956 года, СССР.
 «Как закалялась сталь» — советский фильм 1973 года.
 «Как закалялась сталь» — югославский фильм 1988 года, Югославия.
 «Как закалялась сталь» — китайско-украинский телесериал 1999 года, Китай.

См. также 
 Так закалялась сталь — альбом группы «Гражданская оборона».